Кострюков — русская фамилия. Известные носители:

 Кострюков, Андрей Александрович (род. 1973) — российский историк.
 Кострюков, Анатолий Михайлович (1924—2018) — советский хоккеист и тренер.
 Кострюков, Иван Трофимович (1869—1918) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Кострюков, Николай Григорьевич (1924—1984) — Герой Советского Союза.